Anto Stanislav Živković, rudarski inženjer
Stanislav Živković (povjesničar umjetnosti)